Мит може да се отнася за:

 Мит – фантастична история без източници
 Турските специални служби МИТ
 Масачузетският технологичен институт
 Мит – болест по конете

Вижте също 
 Митологическа школа